Dünzelmann ist der Name von

 Anne E. Dünzelmann (* 1941), deutsche  Ethnologin, Sozialanthropologin und Autorin
 Ernst Dünzelmann (1846–1907), deutscher Lehrer und Historiker